Robert "King" Moody (6 de dezembro de 1929– 7 de fevereiro de 2001) foi um escritor, diretor, produtor e ator que interpretou Ronald McDonald em anúncios de McDonalds.  Conhecido também por ter  interpretado a/ o Personagem Schtarker no  famoso Seriado de Televisão Agente 86.

Atores dos Estados Unidos